Chang se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chao Chien Chang
 Che Yung Chang
 Ho Tseng Chang
 Hung Ta Chang
 Hseuh-Wen Chang
 Mei Chen Chang
 Mangven L.Y. Chang
 Roh Hwei Chang
 Tso-kan Chang
 Yan-Lin Chang